Automat (grč. αὐτόματος: samopokretan) može značiti:
 automat je uređaj koji potpuno samostalno obavlja koristan rad prema čovjekovoj zamisli;
 konačni automat je matematički model;
 strojnica ili automat je automatsko oružje.

Izvori